Isidorů, kteří jsou uctíváni jako svatí, žilo více:

 Isidor z Chiu, mučedník († 251)
 Isidor z Madridu, též Isidor Rolník, Isidor Oráč, vyznavač, patron zemědělců († 1130)
 Isidor z Rostova, řečený Tverdislov, jurodivý († 1474)
 Isidor ze Sevilly, biskup, učitel církve († 636)

Související články 
 Kostel svatého Isidora – rozcestník